Ай — две китайские фамилии:

 艾 — 1) полынь; 2) остановиться, прекратиться. (см. Сюэ)

 愛 / 爱 — любовь, любить.

Известные Ай 
 Ай Вэйвэй (艾未未, 1957, Пекин, Китай) — современный китайский художник, куратор, архитектор.
  (艾国祥, 1938) — китайский астрофизик, действительный член Академии наук КНР.
 Ай Цин (艾青, 1910—1996) — китайский поэт.

См. также 
 Сто фамилий